Buslijn 29 (Amsterdam), een stadsbuslijn in Amsterdam geëxploiteerd door het GVB
 Buslijn 29 (Haaglanden), een buslijn in de regio Haaglande van HTMbuzz